Класиране и резултати на група I от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Мачовете от група I са определени от участниците на среща в Мадрид, Испания на 19 февруари 2010.

Голмайстори

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012